Spock, personaggio di Star Trek
Benjamin Spock, pediatra
S.P.O.C.K., gruppo musicale synthpop svedese
2309 Mr. Spock, asteroide
Spock, motore di ricerca